Американските копиеглави змии (Bothrops) са род влечуги от семейство Отровници (Viperidae).

Таксонът е описан за пръв път от германския зоолог Йохан Георг Ваглер през 1824 година.

Видове

Бележки